Belgorod — cidade russa
 Oblast de Belgorod — província russa

Ver também

 Białogard
 Belgrado
 Biograd na Moru

Desambiguações de topônimos